Реболь () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1956) — словенский инженер и специалист по информационным технологиям, ректор Мариборского университета (2011—2015).
  (род. 1948) — словенский политик, депутат Национального совета (1997—2002).
  (род. 1979) — словенский хоккеист, игрок Чемпионата Словении в составе клубов «Акрони Есенице» и «Краньска Гора», брат Михи Реболя.
  (род. 1950) — словенская балерина, лауреат Премии Франце Прешерна (2010).
 Реболь, Миха (род. 1977) — словенский хоккеист, чемпион Словении (1999, 2005, 2006, 2008—2010), брат Луки Реболя.
  (род. 1993) — словенская гандболистка, игрок национальной сборной.